Офіційний перелік регіонально рідкісних рослин Волинської області — список, що містить перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Волинської області.

Історія 

Уперше перелік рідкісних рослин (42 види) території Волинської області, які не занесені до Червоної книги України, було укладено Т. Л. Андрієнко, О. І. Прядко у 2000 р. та затверджено рішенням Волинської обласної ради від 18.08.2000 № 13/17. Останній варіант переліку затверджено Волинською обласною радою рішенням № 29/30 26 травня 2009 року. До нього входять 12 видів мохів, 5 видів лишайників, 32 види грибів, 22 види водоростей, 65 видів судинних рослин.

2009 року було прийнято рішення доручити державному управлінню охорони навколишнього природного середовища у Волинській області забезпечувати перегляд та доповнення Списку не рідше одного разу на 10 років.

Судинні рослини

Мохи

Водорості

Лишайники

Гриби

Див. також 

 Рослини Волинської області, занесені до Червоної книги України
 Офіційний перелік регіонально рідкісних тварин Волинської області
 Флора Волинської області

Джерела 

 Рішення Волинської обласної ради від 26.05.2009 № 29/30 «Про затвердження „Списку регіонального рідкісних, зникаючих видів рослин, грибів і тварин, які потребують охорони у Волинській області“»
 Червона книга Волинської області

Посилання 
 

Охорона природи у Волинській області
Волинська